Ха́нтингдон () — «» в Кембриджшире, Англия. Также Хантингдон может означать:

Населённые пункты и административно-территориальные единицы

США 
Пенсильвания
 Хантингдон — округ.
  — боро, адм. центр одноимённого округа.
  — деревня.
  — тауншип.
  — тауншип.
  — тауншип.

Прочие штаты
  — городок в Теннесси.

Прочие страны 
  — городок в Квебеке, Канада.

Ж/д станции 
  — в Хантингдоне, Кембриджшир, Англия ().
  — в , Пенсильвания, США (Amtrak).
  — в Филадельфии, Пенсильвания, США (SEPTA).

Люди 
 Граф Хантингдон, наиболее известны из которых:
 Генрих Шотландский, граф Хантингдон (1114—1152)
 Давид, граф Хантингдон (1152—1219)
 Джон Шотландский, граф Хантингдон (ок. 1207 — 1237)
 Гастингс, Генри, 3-й граф Хантингдон (ок. 1535 — 1595)
  (1650—1701)
 Гастингс, Фрэнсис, 16-й граф Хантингдон (1901—1990)

 , наиболее известны из которых:
 Матильда Хантингдонская (ок. 1074 — 1130 или 1131)
  (1171—1233)
 Стаффорд, Анна, графиня Хантингдон (ок. 1483 — 1544)
 Гастингс, Кэтрин, графиня Хантингдон (ок. 1538 или 1543—1545 — 1620)
  (1588—1633)
 Гастингс, Селина, графиня Хантингдон (1707—1791)

 Генрих Хантингдонский (ок. 1088 — ок. 1157) — английский историк, .
 Хантингдон, Терри (род. 1940) — победительница конкурса красоты Мисс США 1959 года.

Вымышленные
 Артур и Хелен Хантингдоны — главные персонажи романа «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» (1848) Энн Бронте, а также его экранизаций 1968 и 1996 годов.

Прочее 
  — избирательный округ Парламента Великобритании.
 Хантингдон — небоскрёб в г. Хьюстон (Техас, США).
  — в Монтгомери (Алабама, США).

См. также 
 Хантинг
 Хантингтон